L'Association France Post-Marché (anciennement Association française des professionnels des titres ou AFTI) est une association loi de 1901, qui représente les intérêts de l'industrie du post-marché et des métiers des titres. Créée le 26 septembre 1990, l'AFTI avait alors pour objectif de réunir les grands établissements bancaires et financiers.

Aujourd'hui, l'AFTI rassemble des banques, des entreprises d'investissement, des infrastructures de marché, des émetteurs ainsi que des associations professionnelles et des sociétés de conseil. L'AFTI est l'interlocuteur d'Euronext, adhérent, et de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Depuis 2011, l'AFTI a lancé avec la société SLIB un système de place, baptisé VotAccess, pour le vote par internet des actionnaires en pré-assemblée générale.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Le site web de l'association

Organisation professionnelle en France
Association ou organisme du secteur financier